Ел Кардон има више значења:

 Ел Кардон (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кардон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардон (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кардон (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кардон (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кардон (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кардон, Ла Сеиба (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кардон (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кардон (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику